Příjmení Hradský nosí více významných osobností:

 Mária Hradská (1921–???) – slovenská a československá politička
 René Hradský (* 1935) – český duchovní Církve československé husitské
 Tomáš Hradský (1939–???) – československý fotbalový útočník, později obránce, juniorský reprezentant Československa